Ел Барал има више значења:

 Ел Барал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Барал (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику